Liebe, Tod und Teufel steht für:

 Liebe, Tod und Teufel (1934), deutscher Spielfilm von Heinz Hilpert und Reinhart Steinbicker
 Liebe, Tod und Teufel (1955) (Quentin Durward), US-amerikanischer Spielfilm von Richard Thorpe
 Liebe, Tod & Teufel, Musikalbum der Ersten Allgemeinen Verunsicherung (1987)
 Liebe, Tod und Teufel, deutsche Spielfilm-Trilogie mit den Teilen
 Gegen die Wand (2004)
 Auf der anderen Seite (2007)
 The Cut (2014)